Gamhariya peut faire référence à :
 Gamhariya, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa ;
 Gamhariya, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sarlahi.